Niemcy:
 Osdorf – dzielnica Hamburga
 Osdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde